Badoer ist der Name einer einflussreichen venezianischen Adelsfamilie.

 Pietro Badoer, Doge von Venedig (939–942), † 942;
 Badoero Badoer, venezianischer Verschwörer, enthauptet 1310
 Jacopo Badoer, venezianischer Statthalter auf Zypern (1522–1523);
 Francesco Badoer, venezianischer Statthalter auf Zypern (1539–1541); Besitzer der Villa Badoer
 Giovanni Alberto Badoer (1649–1714), Patriarch von Venedig und Kardinal der katholischen Kirche  
 Barbaro Badoer, venezianischer Admiral (Mitte 17. Jahrhundert); 
 Giacomo Badoer, venezianischer Händler und Finanzier (15. Jahrhundert)
 Giacomo Badoer, venezianischer Bankier (17. Jahrhundert);
 Donata Badoer, Ehefrau Marco Polos.

Als Rennfahrer wurde
 Luca Badoer (* 1971)  bekannt.